Риу может означать:

Топонимы 
 Риу — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
  — архипелаг во Франции.
 Риу (остров) — остров во Франции.

Фамилия 
 Де Риу, Джованни (1925—2008) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Риу, Реми (род. 1987) — французский футболист.
 Риу, Руй (род. 1957) — португальский политик.
 Риу, Эдуар (1833—1900) — французский художник.

Другое